Лобовка — многозначный топоним:
 Лобовка (приток Уфы) — река в Башкортостане.
 Лобовка (впадает в Куршский залив) — река в Калининградской области.
 Лобовка (приток Артёмовки) — река в Приморском крае.
 .
 Лобовка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Лобовка — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.